Kärkeluoppal kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kärkeluoppal (Jukkasjärvi socken, Lappland, 758546-170824), sjö i Kiruna kommun,  (17,5 ha)
Kärkeluoppal (Jukkasjärvi socken, Lappland, 758969-166208), sjö i Kiruna kommun,  (76,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn